ICW steht als Abkürzung für:

 Initiative Chronische Wunden e.V., eine Fachgesellschaft, die sich für die Belange von Menschen mit chronischen Wunden sowie deren Behandler engagiert. 
 International Council of Women, siehe Internationaler Frauenrat
 Italian Championship Wrestling, eine nationale Wrestling-Promotion

Abkürzung